Северноюкаги́рский язык (ту́ндре(н)ный, нижнеколы́мский или ваду́льский) — язык тундренных юкагиров, один из двух сохранившихся в настоящее время юкагирских языков.

Социологическая информация 
Основная масса тундренных юкагиров проживает в районе реки Алазея в селе Андрюшкино и в низовье Колымы в селе Колымское и пгт Черский По данным полевых опросов на северноюкагирском в 2010 году говорило около 60 человек, в основном старшее поколение. Большинство юкагир также говорит на якутском (в Андрюшкино) и на русском (в Колымском).

Язык используется преимущественно в быту. Начиная с 1969 года было издано небольшое количество художественной литературы и сборников фольклора. Ведётся преподавание в детских садах и начальной школе.

Письменность 

Северноюкагирский входит в число младописьменных языков. У юкагиров существовала идеографическая письменность, использовавшаяся для написания писем. Современная письменность для него существует только с 1969 года в связи с выходом произведений Г. Н. Курилова. В начале не существовало единого письменного стандарта и использовалось несколько алфавитов на базе якутского. В 1987 году Г. Н. Куриловым письменность была унифицирована и в настоящее время используется следующий алфавит:

Долгота гласных показывается удвоением: аа, ии, оо, уу. В более поздних изданиях возможно использование буквы Ԝ ԝ вместо В в. В книгах, изданных в Санкт-Петербурге, используются Ӷ ӷ и Ӈ ӈ вместо (по сути якутских) Ҕ ҕ и Ҥ ҥ.

Фонетика

Гласные 

Гласные /eː/, /øː/, /oː/ могут быть дифтонгами /ie/ ⟨иэ⟩, /uø/ ⟨уө⟩, /uo/ ⟨уо⟩. 

Гласный /ə/ произносится (и соответственно пишется) в зависимости от предыдущего гласного: [o] ⟨о⟩ или [e] ⟨э⟩ (/kiriˈjəŋ/ кирийэҥ «имя»).

Согласные 

В квадратных скобках указаны аллофоны:
 /q/ ⟨х⟩ > [x] ⟨х⟩
 /ʁ/ ⟨ҕ⟩ > [ɣ] ⟨ҕ⟩
 /ʁ/ ⟨ҕ⟩ > [ɢ] ⟨ҕ⟩

Ударение 
Ударение разноместное, но не смыслоразличительное. Зависит от качества слогов слова. Ударение падает на последний тяжёлый слог (слог с долгим гласным или закрытый слог СГС). При отсутствии тяжелых слогов в слове ударение падает на последний слог.

Силлабизм 
Структура слога — V, CV, VC, CVC, CVCC.

Морфология 
Северноюкагирский язык по своему строю является агглютинативным с преобладанием суффиксации, в возвратных конструкциях ограниченно используется инкорпорация. Порядок слов в предложении SOV (подлежащее — прямое дополнение — сказуемое), определение предшествует определяемому.

Имя существительное имеет категории числа (единственное и множественное), падежа и принадлежности. Кроме существительных склоняются местоимения, количественные числительные, имена действия и наречия места.
В системе указательных местоимений существуют особые формы для выражения логического ударения.

Прилагательные как таковые отсутствуют. Их значения выражаются с помощью качественных глаголов.

В системе спряжения глагола различаются утвердительно-субъектная и утвердительно-предикатная, а для переходных глаголов — еще и утвердительно-объектная формы спряжения.

Лексика 
Северноюкагирский имел давние контакты с чукотским, корякским и эвенским языками, что выражается в заметном количестве заимствований. Влияния якутского и русского — незначительны.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Языки народов Сибири, находящиеся под угрозой исчезновения: Юкагирский язык
 Elena Maslova’s pages on Yukaghir
 Universal Declaration of Human Rights in Tundra Yukaghir
 Книги на юкагирском языке (Национальная библиотека Якутии)
 Книги о юкагирском языке
 Юкагирский язык (Арктический многоязычный портал)
 Online Kolyma Yukaghir Documentation
 Уроки южноюкагирского языка
 The Sound of the Tundra Yukaghir language (Numbers, Greetings & Sample Text)

Языки России
Юкагирские языки
Вымирающие языки
Младописьменные языки